Forestburg – wieś w Kanadzie
 Forestburg – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w Dakocie Południowej
 Forestburg – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie
 Port lotniczy Forestburg